Саратовский заказник — особо охраняемая природная территория общей площадью 44 302 га, расположенная на территории Федоровского района Саратовской области, в верхнем течении реки Еруслан. Заказник создан 16 мая 1983 года согласно приказу главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР (№ 166). 3 марта 2011 года, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ (№ 147) заказник передан под охрану Национального парка «Хвалынский».

Описание

Цель создания, основные объекты охраны 
Целью создания Саратовского заказника является охрана, восстановление и воспроизводство местообитаний и популяций ценных в хозяйственном, научном и культурном плане охотничьих животных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, в первую очередь дрофы и стрепета, а также гнездящихся лебедей, колоний журавлей, водоплавающих на пролете, сохранения среды их обитания, путей миграций, поддержания общего экологического баланса.

Территориальные особенности 

Общая площадь заказника — 44 302 га. Площадь акватории: 5 053 км² — акватория прудов, 1 735 км² — акватория реки Еруслан.

Территория заказника уникальна по сочетанию природных ландшафтов и местообитаний различных растений и животных, ввиду чего на этой территории наблюдается их большое биологическое разнообразие.

Территория заказника граничит с землями лесного фонда и сельскохозяйственными угодьями.

Из-за незначительных перепадов абсолютных высот местности и значительных водосборных площадей здесь образуется сеть крупных степных балок с временными водотоками и большим количеством прудов.

Научная деятельность 
В 1999 году на территории заказника проводились учетные работы по орнито- и териофауне охотничьих и краснокнижных животных.
Полученные данные хранятся в Управлении по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Саратовской области. "СЛАВА РОССИИ"
Как дела
Всё хорошо?

Примечания

Ссылки 
 Информационный портал Заповедная Россия. Саратовский заказник.

Заказники Саратовской области
Охраняемые природные территории Саратовской области
Фёдоровский район Саратовской области
Заказники России федерального значения
™

https://vt.tiktok.com/ZS8YyCpmF/